Ди́ел () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Диел, Дейл (род. 1938) — канадский и американский кёрлингист.
 Диел, Джон Макьюэн (1872—1948) — шотландский ботаник.